Wasmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wasmuth (1845–1897), deutscher Verleger
 Ernst J. Wasmuth, deutscher Verleger
 Friedrich Wasmuth (1882–1967), evangelischer Pfarrer und Vorsteher des Erziehungsheimes Birkenhof in Hannover
 Günther Wasmuth (1888–1974), deutscher Verleger
 Jan-Jürgen Wasmuth (* 1938), deutscher Komponist und Kirchenmusiker in Walsrode
 Jennifer Wasmuth (* 1969), deutsche evangelische Theologin
 Johann Georg Wasmuth (1658–1688), Professor der Homiletrik (Predigtkunst) an der Universität Kiel
 Johann Georg Wasmuth (Kapellmeister) (1707–1766) Hoforganist und Kapellmeister sowie Hofkomponist im Hochstift Würzburg

 Matthias Wasmuth (1625–1688), deutscher Theologe
 Merle Wasmuth (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Volker Wasmuth (* 1959), deutscher Journalist, Chefredakteur des Nachrichtensenders n-tv

Wasmuth ist außerdem der Name von:
 Wasmuth (DD 338), Zerstörer der US-Navy (1920–1942)
 Ernst Wasmuth Verlag, deutscher Verlag

Siehe auch:
 Waßmuth
 Wasmuht